Grassia ist der Familienname folgender Personen:
 Francesco Grassia (um 1660–1670), italienischer Bildhauer 
 Ninì Grassia (1944–2010), italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor